Diepgen ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Diepgen (* 1941), deutscher Politiker (CDU); von 1984 bis 1989 und von 1991 bis 2001 Regierender Bürgermeister von Berlin
 Martin Diepgen (* 1956), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), seit 2013 Erster Bürgermeister der Stadt Heilbronn
 Paul Diepgen (1878–1966), deutscher Gynäkologe und Medizinhistoriker